Pierwszym parkiem narodowym Indii był założony w 1936 roku Hailey National Park, znany obecnie jako Park Narodowy Jima Corbetta. Obecnie w kraju są 102 parki narodowe, a kilkanaście innych lokalizacji oczekuje na zatwierdzenie.

Lista parków narodowych 

1Park Narodowy Pench położony jest na terytorium dwóch stanów, Madhya Pradesh i Maharasztra i obie części są zarządzane oddzielnie.

Przypisy

Bibliografia 
 Parki narodowe Indii na indiawildliferesorts.com 

!
Indie